Die nach dem Maler Friedrich Preller benannte Prellerstraße steht für

 Prellerstraße (Dortmund)
 Prellerstraße (Dresden)
 Prellerstraße (Leipzig)
 Prellerstraße (Weimar)